Scrivens ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Scrivens (* 1986), kanadischer Eishockeytorwart
 Jean Scrivens (* 1935), britische Sprinterin